Hopeful – singolo di Ami Suzuki del 2005
Hopeful – singolo dei Bars and Melody del 2014